Институт астрофизики (, сокр. MPA) — внеуниверситетский научно-исследовательский институт общества Макса Планка, расположенные в Гархинге, близ Мюнхена (Бавария, Германия). Институт проводит фундаментальные естественно-научные исследования в области астрофизики.

В настоящее время институтом руководит 4 директора: , Саймон Уайт, Рашид Сюняев и директор-распорядитель () . В 2006 году в институте работали 120 сотрудников, включая 46 учёных и 34 младших научных сотрудников, а также 9 трёхгодовых позиций и 61 приглашённых учёных.

История 
Он был основан как отделение Института физики в Гёттингене. Переехав в 1958 году в Мюнхен институт расширил своё название до Института физики и астрофизики. Его директорами были Вернер Гейзенберг и Людвиг Бирманн. Институт разрабатывал фундаментальные идеи в области физики Солнца, физики плазмы и звёздных структур. В 1963 как новая часть был основан Институт внеземной физики общества Макса Планка.
В 1991 году произошло разделение на 3 отдельных института Макса Планка: Институт физики, Институт внеземной физики и собственно астрофизический институт.

Исследования 
В институте исследования проводятся в рамках следующих областей физики:
 Солнце и межзвёздная среда
 сверхновые звёзды
 Термоядерный синтез
 Двойные звёзды
 Галактики
 Гравитационные линзы
 Физическая космология
 Квантовая механика
 Астрохимия
и др.

Исследования в основном посвящены теоретической астрофизике. Из-за тесного сотрудничества различных областей науки и междисциплинарного характера исследования, нет строгого определения индивидуальных исследований в институте.

Образовательная программа 

Международная исследовательская школа Макса Планка (IMPRS, ) по астрофизике включает в себя аспирантуру по астрофизике. Школа сотрудничает с Мюнхенским университетом Людвига-Максимилиана.

Ссылки 
 
 Сайт международной исследовательской школы Макса Планка (IMPRS) по астрофизике 

Astrophysics
Научные институты Германии
Научные институты, основанные в 1958 году
Гархинг
Астрономические институты и учреждения